Roberval är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Saguenay–Lac-Saint-Jean och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Roberval ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Roberval är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Roberval. Runt Roberval är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Roberval är det största samhället i trakten. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Roberval (lungsod)